Houve três reis hititas chamados Mursilis:

 Mursilis I
 Mursilis II
 Mursilis III

Ver também: Lista de reis hititas.

Desambiguação